Ceeveesubramaniomyces är ett släkte av svampar. Ceeveesubramaniomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceeveesubramaniomyces